Валентин Марков:
 Марков, Валентин Васильевич (1910—1992) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Марков, Валентин Владимирович (1947—1999) — советский хоккеист, защитник.